Владисла́в Алекса́ндрович Пря́нишников () — украинский (до 2014 года) и российский спортсмен-стрелок, который специализируется на стрельбе по движущейся мишени. В карьере завоевал 22 медали, в том числе восемь золотых на чемпионатах Европы и две другие (одно серебро и одна бронза) в 2008 и 2009 годах на Чемпионатах мира, соответственно, после чего Прянишников также попал в команду Украины на летние Олимпийские игры 2004, где он финишировал седьмым в стрельбе по движущимся мишеням. Неоднократный чемпион Европы и двукратный призёр чемпионата мира, Прянишников получил звание заслуженного мастера спорта и мастера спорта Украины международного класса по стрельбе за выдающиеся достижения в стрельбе по мишеням.

На Олимпийских играх дебютировал в 21 год в Афинах, но из-за обмена квоту-место завоевал его товарищ по команде Иван Рыбовалов, набрав 578 баллов. Прянишников набрал очень большое количество очков — 293, финишировав на 4-ой позиции. Во втором круге набрал 282 очка, но набрал только 575 в третьем, набрав на 3 очка меньше, чем нужно было для прохождения в финал.

С вхождением Крыма в состав России получил российское гражданство и стал представлять Россию. В 2016 году стал чемпионом России.

Примечания

Ссылки 
 ISSF Profile

Стрелки на летних Олимпийских играх 2004 года
Родившиеся в Симферополе
Стрелки Украины
Стрелки России
Чемпионы России по стрельбе
Чемпионы Европы по стрельбе
Мастера спорта Украины международного класса
Натурализованные граждане России